URB o urb puede referirse a:

Entidad política 
El Estado de la Unión, conocido informalmente como Unión de Rusia y Bielorrusia.

Sigla 
URB, el código IATA del aeropuerto civil E. Pochler de Urubupungá (Brasil).

Abreviatura 
Urb es la abreviatura botánica de Ignatz Urban.